Gota steht für:

 Taufpatin (im alemannischen Sprachraum), siehe Pate #Dialektale, altertümliche und sonstige Bezeichnungen
 Gøta, Kurzform von Norðragøta, Ort der Färöer

Siehe auch:
 Gotha (Begriffsklärung)
 Gotta